Georgina hace referencia a varios artículos:

Geografía 
Río Georgina, importante río de Australia.

Personas 
Georgina Febres-Cordero (Mérida, Venezuela, 16 de noviembre de 1861-28 de junio de 1925), también conocida como madre Georgina.
Georgina de Albuquerque (Taubaté, Brasil, 4 de febrero de 1885 - Río de Janeiro, 29 de agosto de 1962), pintora, diseñadora y profesora brasileña.
Georgina Jiménez de López (Panamá, 1904 - California, 1994) socióloga, escritora, catedrática, investigadora, feminista y activista panameña.
Georgina de Wilczek (Graz, Austria, 24 de octubre de 1921 - Grabs, Suiza, 18 de octubre de 1989), Georgina Princesa consorte de Liechtenstein.
Georgina Sabat de Rivers (Santiago de Cuba, 1924 - Miami, 2008), hispanista.
Georgina Spelvin (Houston, Texas, 1 de marzo de 1936), actriz pornográfica estadounidense.
 Georgina Kessel Martínez (Ciudad de México, 2 de septiembre de 1950), economista mexicana.
Georgina Rizk (Beirut, Líbanol, 23 de julio de 1953), modelo y reina de belleza libanesa.
Georgina Barbarossa (Buenos Aires, Argentina, 24 de diciembre de 1954), actriz, comediante y conductora de televisión argentina.
Georgina Abela (Qormi, Malta, 23 de abril de 1959), cantante, música y compositora maltesa.
Georgina Trujillo Zentella (Ciudad de México, 17 de diciembre de 1962), política mexicana.
Georgina Frere (Buenos Aires, Argentina, 7 de mayo de 1964), soprano lírica y actriz argentina. 
Georgina Lázaro (San Juan, Puerto Rico, 27 de diciembre de 1965), escritora y poetisa puertorriqueña.
Georgina Ruiz Sandoval (Tlalnepantla, Estado de México, 27 de febrero de 1971), periodista deportiva mexicana. 
Georgina Duluc (Santo Domingo, 24 de abril de 1974), presentadora de televisión dominicana.
Georgina Pontaza (Guatemala, 15 de enero de 1976), actriz, cantante, coreógrafa, directora teatral y productora guatemalteca. 
Georgina Valdez Levin (Mazatlán, Sinaloa, México, 20 de octubre de 1979)
Georgina León (Valera, Estado Trujillo, Venezuela, 28 de julio de 1981), cantante y compositora venezolana.
Georgina Bardach (Córdoba, Argentina, 18 de agosto de 1983), nadadora argentina.
Georgina Sherrington (Londres, 26 de julio de 1985), actriz británica.
Georgina Haig (Melbourne, Victoria, Australia, 3 de agosto de 1985), actriz australiana.
Georgina Latre (Barcelona, 23 de diciembre de 1988), actriz española.
Georgina Leonidas (Londres, 28 de febrero de 1990), actriz británica.
Georgina Amorós (Barcelona, 30 de abril de 1998), actriz española.
Maria Georgina Vallín Gómez, catedrática y política mexicana

Nombres femeninos